F 17 – sommergibile della Regia Marina
 F17 – siluro francese